Bafra – altro nome del faraone Baka
 Bafra – capoluogo del distretto di Bafra (Turchia)
 Bafra - nome turco del villaggio di Vokolida